ofiara – osoba
 ofiara – forma kultu religijnego
 Ofiara – powieść Henryka Sienkiewicza, zniszczona przez autora
 Ofiara (Victim) – film z 1961 roku
 Ofiara – komiks z serii Thorgal
 Ofiara – opowiadanie autorstwa Philipa K. Dicka
 Ofiara (Sacrifice) – powieść Johna Eversona z 2009 roku
 ofiara – jedna ze stron antagonistycznego oddziaływania międzygatunkowego zwanego drapieżnictwem (zob. model drapieżnik-ofiara)